Чолак — фамилия. Известные носители:

 Чолак, Антонио (род. 1993) — хорватский футболист.
 Чолак, Владимир Михайлович (род. 1956) — композитор, дирижёр и педагог.
 Чолак, Григорий Ильич (1925—2009) — русский писатель, журналист, редактор.
 Чолак, Ибрагим (род. 1995) — турецкий гимнаст.
 Чолак, Танжу (род. 1963) — турецкий футболист.
 Чолак, Эмре (род. 1991) — турецкий футболист.